Claude Clément peut désigner :
 Claude Clément (1596-1642), écrivain et jésuite français ;
 Claude Clément (1757-1802), général français ;